Трояново — топоним:

 Трояново — село в Бургасской области (Болгария)
 Трояново — село в Старозагорской области (Болгария)
 Трояново — деревня в Жуковском районе Калужской области
 Трояново — село в Железногорском районе Курской области (Россия) 
 Трояново — бывшее село в Рославльском районе Смоленской области (Россия)
 Трояново — деревня в Калининском районе Тверской области (Россия)
 Трояново — село в Новомиргородском районе Кировоградской области (Украина)